Cinque Vie – località della Repubblica di San Marino
 Cinque Vie – frazione di Firenze
 Cinque vie (Quinque viae) – il percorso argomentativo dell'esistenza di Dio in Tommaso d'Aquino